Molekulska formula -{C3H7Br}- se može odnositi na:

 2-Bromopropan
 N-Propil bromid